District School No. 1 ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 District School No. 1 (New York), NRHP-Nr. 98000553
 District School No. 1 (Vermont), NRHP-Nr. 80000323
 District School No. 1 (Wisconsin), NRHP-Nr. 96000303